Árvores notórias no Brasil

 Gogó da Ema (árvore)
Favelas do Brasil
Gogó da Ema (Belford Roxo)
Gogó da Ema (favela)

Desambiguações de topônimos